Buchwałowo – część miasta i osiedle Sokółki w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim
 Buchwałowo – część wsi Orłowicze w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Sokółka